Gremlin (mythisch wezen), een fictief of mythisch wezen dat voorkomt in onder andere volksverhalen
 De Gremlins (boek), een kinderboek van Roald Dahl
 Gremlin Industries, een voormalig Amerikaans computerspelbedrijf
 Gremlin Interactive, een voormalig Brits computerspelbedrijf
Film
 Gremlins (film), een Amerikaanse horrorkomedie uit 1984
 Gremlins 2: The New Batch, het vervolg van bovengenoemde film
 Mogwai (Gremlins), een filmpersonage dat de hoofdrol speelt in de twee bovenstaande films